Ormes kan syfta på:
 Ormes, Aube
 Ormes, Eure
 Ormes, Loiret
 Ormes, Marne
 Ormes, Saône-et-Loire
 Les Ormes, Vienne
 Les Ormes, Yonne